Jorge I de Sajonia (Pillnitz, 8 de agosto de 1832 - Dresde, 15 de octubre de 1904) fue rey de Sajonia de 1902 a 1904.

Biografía

Primeros años 

Era el quinto hijo, pero tercer hijo varón del rey Juan de Sajonia (1801-1873) y su esposa, la princesa Amalia Augusta de Baviera (1801-1877), hija del rey Maximiliano I José de Baviera (1756-1825).

El 11 de mayo de 1859 en el Palacio de Belém, en Lisboa, Jorge contrajo matrimonio con la infanta María Ana de Portugal (1843-1884), la mayor de las hijas de la reina María II de Portugal (1819-1853) y su consorte, el rey Fernando II (1816-1885). Fernando era príncipe de Sajonia-Coburgo-Gotha de nacimiento, y como tal un pariente católico sajón de Jorge. María Ana murió joven y Jorge permaneció viudo por el resto de su larga vida.

Carrera militar 
Jorge sirvió bajo el mando de su hermano Alberto durante la Guerra austro-prusiana de 1866 y en la Guerra franco-prusiana. En la reorganización del ejército que acompañó la marcha sobre París, su hermano el Príncipe de la Corona obtuvo un mando separado sobre el 4.º Ejército (Ejército del Mosa) que consistía en XII Cuerpo sajón, el Cuerpo de Guardias prusiano y el IV Cuerpo (Sajonia prusiana) y Jorge sucedió a su hermano al mando del XII Cuerpo.

En 1871, el Príncipe Jorge fue condecorado con la Gran Cruz al Mérito Militar de Wurtemberg.

Rey de Sajonia 
El Príncipe Jorge era Mariscal de Campo (Generalfeldmarschall) antes de su ascensión. Gradualmente se fue haciendo más claro que el hermano mayor de Jorge, Alberto I (1828-1902) y su esposa la reina Carola (1833-1907) no tendrían hijos, de este modo convirtiendo a Jorge en heredero presunto al trono. Sucedió a Alberto I como Rey de Sajonia el 19 de junio de 1902, bien que por solo un breve periodo de dos años de reinado. Murió en Pillnitz y fue sucedido por su hijo mayor Federico Augusto III (1865-1932), quien fue depuesto en 1918.

El rey Jorge fue una figura controvertida. Divorció por decreto real a su hijo mayor de su nuera, la Princesa de la Corona Luisa. La huida de Luisa desde Dresde se debió a la amenaza de su suegro de internarla de por vida en el Asilo Mental de Sonnestein.

Descendencia 
 María Juana (Dresde, 1860 - ibídem, 1861). Murió en la infancia.

 Isabel (Dresde, 1862 - ibídem, 1863). Murió en la infancia.

Matilde (Dresde, 1863 - ibídem, 1933). Murió soltera y sin descendencia.
 Federico Augusto (Dresde, 1865 - 1932), rey de Sajonia en 1904. Se casó con la archiduquesa Luisa de Austria-Toscana, divorciado en 1903 con descendencia.
 María Josefa de Sajonia (Dresde, 1867 - Erlangen, 1944), casada en 1886 con Otón de Habsburgo (1865-1906), archiduque de Austria. Con descendencia.
 Juan Jorge (Dresde, 1869 - 1938), casado en 1894 con la duquesa María Isabel de Wurtemberg (1871-1904), hija del duque Felipe de Wurtemberg; y después, en 1906, con María Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias (1874-1947), princesa de las Dos-Sicilias, e hija de Alfonso, conde de Caserta. Sin descendencia de ambos matrimonios.
 Maximiliano (1870-1951), que dedicó su vida a la religión.
 Alberto (1875-1900). Soltero y sin descendencia.

Honores

Ancestros

Notas

Referencias

Bibliografía 
 Walter Fellmann: Sachsens Könige 1806–1918. Koehler&Amelang, München u. Berlín 2000, ISBN 3-7338-0233-0.
 Otto Posse: Die Wettiner. Genealogie des Gesamthauses. Zentralantiquariat Leipzig 1994, ISBN 3-7463-0171-8 (Nachdruck der Originalausgabe von 1897 mit Berichtigungen und Ergänzungen)
 Duque Alberto de Sajonia: Die Wettiner in Lebensbildern. Styria-Verlag. Graz/Wien/Köln 1995. ISBN 3-222-12301-2.
 Konrad Sturmhoefel: Zu König Georgs Gedächtnis. Ein Abriß seines Lebens. Baensch, Dresde 1905.
 Luisa de Austria-Toscana: Mein Leben. Dresde 1991. ISBN 3-364-00225-8.

Enlaces externos 

Príncipes de Sajonia del siglo XIX (Casa de Wettin)
Reyes de Sajonia del siglo XX (Casa de Wettin)
Mariscales de campo de Sajonia
Militares alemanes de la guerra franco-prusiana
Personas de la guerra austro-prusiana
Católicos de Alemania
Nacidos en Dresde
Grandes maestres de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Grandes cruces de la Orden del Mérito Militar (Wurtemberg)
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Águila Negra